Cet article présente une liste des communes du canton de Schwytz.

Liste 
En 2008, le canton de Schwytz compte 30 communes, réparties en 6 districts ; 
Le canton s'étend également sur le lac de Sihl et partiellement sur ceux de Zoug, de Zurich et des Quatre-Cantons, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district) ; La superficie cantonale incluant ces parts de lacs, ceux-ci sont compris dans la liste ci-dessous.

Notes et références

Articles connexes 
 Canton de Schwytz
 Communes de Suisse
 Districts du canton de Schwytz

Schwytz